Кошкин, Валерий:
 Кошкин, Валерий Васильевич (род. 1961) — российский спортсмен, ведущий сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых.
 Кошкин, Валерий Иванович (род. 1963) — ректор Севастопольского государственного университета.